Bernoulliovi je jméno rodiny pocházející z Antverp. Mezi jejími členy nalezneme mnoho významných vědců i umělců.
Praotcem rodu je Leon Bernoulli, který pracoval jako lékař v Antverpách.

Rodokmen

Související články 
 Bernoulliho rovnice

Externí odkazy 
 
 Tři generace matematicko-fyzikálních Bernoulliů

 
Rodiny